La almojábana o almojábano es un panecillo dulce lleno de leche típico de la cocina de Colombia y algunos países de América Latina.

Etimología 
Su nombre deriva del árabe al-muyabbana, que podría traducirse como "la quesada" o "la que tiene queso", o como "torta".

Específicamente, la etimología proviene del hispanoárabe y éste a su vez del árabe clásico, literalmente escrito المُجَبَّنة "almuǧábbana" ("hecho de queso").

Historia 
La historia de la almojábana fue descrita en España en 1525 por Rupert de Nola que escribió en su libro de cocina, (en catalán) la receta (Torta) de rebanadas de queso fresco. Aparece además en un libro de recetas del siglo trece.

En América Latina 
En algunos lugares de América del Sur, es una torta o panecillo hecho de harina de maíz y queso campesino al que se añade mantequilla, huevo y azúcar. Con estos ingredientes se hace una masa de la que se forman bolas que aplastadas para que tomen la forma de tortas, se hornean o se asan en la sartén.

Colombia 
Las almojábanas se preparan y consumen en toda la geografía nacional. Varias poblaciones son famosas por sus almojábanas, por ejemplo: 

 Cuatro Vías, Transversal del Caribe, La Guajira.
 Hatonuevo, La Guajira.
 Cuestecitas, La Guajira.
 Campeche, Atlántico.
 La Paz, Cesar.
 Boyacá y Cundinamarca: En la mayoría de pueblos de estos departamentos se preparan, siendo destacados Garavito (corregimiento de Saboyá) en el primero, Paipa (lugar de origen), Ubaté y Soacha en el segundo.

La producción en algunos de estos lugares ha sufrido cambios debido a los insumos utilizados, generando que el consumo se distribuya a otros lugares que también ofrecen las almojábanas.

Panamá 
Se hacen de maíz cocido y molido fresco o con harina de maíz, junto a los cuales se le añade queso blanco (en algunos sitios se utiliza queso amarillo) y se amasan. Se forma un cilindro en forma de "S" y se fríe en aceite bien caliente. Son populares en la provincia de Chiriquí.

Festival internacional del almojábano con queso, se realiza todos los años en la provincia de Chiriquí en el distrito de Dolega en el mes de enero, donde miles de personas participan a  lo largo de los 5 días de actividades que tiene el Festival.

Puerto Rico 
La almojábana es una fritura hecha de harina de arroz, queso blanco (criollo), queso parmesano, leche y huevo. Esta mezcla se utiliza para hacer una masa que se fríe en forma de bola. Esta fritura se hace mayormente en la región oeste de la isla donde se puede encontrar a la venta en puestos, cafeterías y fiestas patronales. Su confección, sin embargo, es más común durante la época navideña, como aperitivo en fiestas, aunque tradicionalmente se ingerían como parte del desayuno, mojándolas en el café. También en los pueblos de la zona central-oeste, como es el pueblo de Lares se consume diariamente en el desayuno de muchos de sus habitantes; en este pueblo se celebra todos los años durante abril el Festival de la almojábana.

Véase también 
 Pandebono
 Pandeyuca
 Cuñapé
 Chipá

Referencias 

Gastronomía de Puerto Rico
Gastronomía de Panamá
Gastronomía de Colombia
Alimentos de desayuno
Arabismos